Nydegger ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Nydegger (1937–1993), Schweizer Schauspieler und Regisseur
 Hans Nydegger (1848–1909), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Lukas Nydegger (* 2002), deutscher Skeletonpilot
 Werner Nydegger (* 1945), Schweizer Cartoonist und Designer

Siehe auch: Nidegger